Dragićina je naseljeno mjesto u općini Grude, Federacija BiH, BiH. Zaštitnik mjesta je sveti Jure kojem je posvećena mjesna crkva.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

Ivan Šimić, hrvatski kolumnist i književnik

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Grude